Pekmezci ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Pekmezci (Akhisar), Ortschaft im Landkreis Akhisar der türkischen Provinz Manisa
 Pekmezci (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Pekmezci (Merzifon), Ortschaft im Landkreis Merzifon der türkischen Provinz Amasya

Siehe auch:
 Pekmezi
 Pekmezli